Naast het jaar 1984, heeft 1984 nog andere betekenissen:

 1984 (boek) (of Nineteen Eighty-Four); een boek uit 1948 van de Britse schrijver George Orwell
 1984 (hoorspel) (of Nineteen Eighty-Four); een hoorspel uit 1967 van Dick van Putten, gebaseerd op het gelijknamige boek
 Nineteen Eighty-Four (film) (of Nineteen Eighty-Four); een film uit 1984 gebaseerd op het gelijknamige boek
 1984 (film), een film uit 1956 van Michael Anderson
 Nineteen Eighty-Four (televisieserie) (of 1984); een televisiebewerking van het boek 1984 van de BBC uit 1954
 1984 (opera); een opera uit 2005 gecomponeerd door Lorin Maazel en gebaseerd op het boek 1984
 1984 (band); een rockband uit Wales
 1984 (Hugh Hopper); een muziekalbum van Hugh Hopper uit 1973
 1984 (David Bowie); een muzieknummer van David Bowie uit 1974
 1984 (Rick Wakeman); een muziekalbum van Rick Wakeman uit 1981
 1984 (album van Van Halen); een muziekalbum van Van Halen uit 1983
 1984 (album van Roger Miret and the Disasters); een muziekalbum van Roger Miret and the Disasters uit 2005
 1984 (Halt and Catch Fire)